Grandi ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Grandi (* 1968), uruguayischer Fußballspieler
 Alessandro Grandi (um 1577–1630), italienischer Komponist
 Allegro Grandi (1907–1973), italienischer Radrennfahrer
 Bruno Grandi (1934–2019), italienischer Sportfunktionär
 Dino Grandi (1895–1988), italienischer Politiker
 Filippo Grandi (* 1957), italienischer Diplomat
 Gastone Grandi (* 1927), italienischer Dokumentarfilmer
 Guido Grandi (1671–1742), italienischer Mathematiker und Jesuit
 Guido Grandi (Zoologe) (1886–1970), italienischer Hymenopterologe
 Irene Grandi (* 1969), italienische Sängerin
 Serena Grandi (* 1958), italienische Schauspielerin
 Thomas Grandi (* 1972), kanadischer Skirennläufer

Siehe auch:

 Granda
 Grandy